Fußball-Bundesliga 1986/1987 vanns av Bayern München före Hamburger SV och Borussia Mönchengladbach.

Regerande mästarna Bayern München säkrade ligatiteln då man med 2 matcher kvar att spela hade en ledning på sex poäng för närmaste laget i tabellen, Hamburg SV. Detta tack vare 2–2 hemma mot Bayer Uerdingen samtidigt som Hamburg också spelade oavgjort, 3–3 borta mot 1. FC Nürnberg i omgång 32.

Tabell

Källor

Noter 

1986 i Västtyskland
1987 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986/1987